Agriktagvik bezeichnet:
 ein Deich im US-Bundesstaat Alaska (Northwest Arctic), siehe Agriktagvik Bank
 ein Fluss im US-Bundesstaat Alaska (Northwest Arctic), siehe Agriktagvik Creek